Анше́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південний захід від Парижа, 150 км на південний захід від Орлеана, 45 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 183 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 430,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анше на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анше на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара